Galathea kan henvise til flere artikler:
 Galathea (sommerfugl) – en sommerfugleart
 Galathea (ekspeditionsskib) – navnet på tre danske ekspeditionsskibe
 Rhododendron 'Galathea' – en Rhododendron-underart
 Galatea (måne) – en af Neptuns måner
 Galathea (pigenavn) – et dansk pigenavn
 Galathea (mytologi) – i den græske mytologi en af havguden Nereus' døtre
 Galathea (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1953